Kłamstwo – zagadnienie z działu nauk psychologicznych.
 Kłamstwo patologiczne, in. pseudologia – termin z działu psychologii człowieka i zaburzeń zachowania.
 Kłamstwo oświęcimskie – twierdzenie przestępcze.

W muzyce
 „Kłamstwo” – singel Magdy Femme

W sztuce:
 Kłamstwo – francuski film fabularny z 1993 roku. 
 Kłamstwo – amerykański film fabularny z 2005 roku.
 Kłamstwo − amerykańsko-brytyjski film dramatyczny z 2016 roku.
 Kłamca, kłamca – amerykański film fabularny z 1997 roku.
 Kłamstwo Krystyny – polski film fabularny z 1939 roku.

W historii:
 Kłamstwo oświęcimskie
 Kłamstwo katyńskie
 Kłamstwo wołyńskie